Дуду Джорджеску (1950) — румунський футболіст, нападник
 Елена Джорджеску (1964) — румунська веслувальниця, олімпійська чемпіонка
 Філомела Пітею-Джорджеску (1902—1996) — румунська оперна співачка